Corey Syvret (né le  à Millgrove, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère du joueur Danny Syvret.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Knights de London || LHO ||56 ||0 ||5 ||5 ||35 ||11 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2006-2007 || Knights de London || LHO ||34 ||0 ||2 ||2 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Storm de Guelph || LHO ||27 ||5 ||9 ||14 ||32 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || Storm de Guelph || LHO ||50 ||7 ||11 ||18 ||60 ||10 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2008-2009 || Storm de Guelph || LHO ||60 ||3 ||21 ||24 ||40 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2009-2010 || Storm de Guelph || LHO ||66 ||3 ||27 ||30 ||60 ||5 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 28|| 0|| 0|| 0|| 18|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Pirates de Portland || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Titans de Trenton || ECHL || 59|| 4|| 6|| 10|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Aces de l'Alaska || ECHL || 32|| 1|| 17|| 18|| 32|| 11|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
|2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 11|| 0|| 0|| 0|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Aces de l'Alaska || ECHL || 28|| 2|| 13|| 15|| 66|| 21|| 0|| 6|| 6|| 12
|-
|2014-2015 || Aces de l'Alaska || ECHL || 45|| 6|| 13|| 19|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Everblades de la Floride|| ECHL || 70|| 7|| 21|| 28|| 60|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2016-2017 || Everblades de la Floride|| ECHL || 14|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Gladiators d'Atlanta || ECHL || 16|| 0|| 3|| 3|| 19|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en février 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Kelly
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Knights de London
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Gladiators d'Atlanta
Naissance en Ontario